2 miejscowości w Polsce: 
 Siemianowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo 
 Siemianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo

Zobacz też: Siemianów